В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of California 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Розмарі Казалс і Кріс Еверт виграли титул, у фіналі перемігши пару Трейсі Остін і Бетті Стов 3-6, 6-4, 6-3.

Сіяні пари 

 Трейсі Остін /  Бетті Стов (фінал)
 Розмарі Казалс /  Кріс Еверт (чемпіонки)

 Міма Яушовец /  Вірджинія Рузічі (1-ше коло)
 Леслі Гант /  Шерон Волш-Піт (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Bank of the West Classic